Kang Chae-young (; ur. 8 czerwca 1996 w Ulsanie) – południowokoreańska łuczniczka, mistrzyni olimpijska z Tokio 2020, mistrzyni świata i Azji, aktualna indywidualna rekordzistka świata.

Wyniki

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Południowokoreańskie łuczniczki
Południowokoreańscy medaliści olimpijscy
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 2020
Ludzie urodzeni w Ulsan‎
Urodzeni w 1996